De 400 m voor vrouwen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 16-19 augustus in het Nationale Stadion van Peking.

Elk Nationaal Olympisch Comité mag drie atleet afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (51,55). Een NOC mag één atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (52,35).

Programma

Records 
Voor dit onderdeel waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q Gekwalificeerd op basis van finishpositie
 q Gekwalificeerd op basis van finishtijd
 DNS Niet gestart
 DNF Niet aangekomen
 DSQ Gediskwalificeerd
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 NR Nationaal record
 CR Continentaal record

Series

Halve finales

Finale

Externe links 
 Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
 Programma van de Olympische Spelen van Peking

Vrouwen 00400